Buenamadre kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Buenamadre (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 
 Buenamadre (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 

Robotskapade Spanienförgreningar